Le Sonnet 57 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : BEing your ſlaue what ſhould I doe but tend,
Vpon the houres,and times of your deſire?
I haue no precious time at al to ſpend;
Nor ſeruices to doe til you require.
Nor dare I chide the world without end houre,
Whilſt I(my ſoueraine)watch the clock for you,
Nor thinke the bitterneſſe of abſence ſowre,
VVhen you haue bid your ſeruant once adieue.
Nor dare I question with my iealious thought,
VVhere you may be,or your affaires ſuppoſe,
But like a ſad ſlaue ſtay and thinke of nought
Saue where you are , how happy you make thoſe.
   So true a fool is loue,that in your Will,
   (Though you doe any thing)he thinkes no ill.

Notes et références

Liens externes

CliffsNotes

057